Лианозов - фамилия:

 Лианозов, Георгий Мартынович (1835—1907) — российский промышленник.

См. также 
 Лианозово
 Лиознова
 Флаг Лианозова